Wim den Boer (classicus); Nederlands classicus (1914-1993)
 Wim den Boer (politicus); Nederlands politicus (*1936)